Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

16501–16600. • 16601–16700. • 16701–16800. • 16801–16900. • 16901–17000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája